Pyricularia är ett släkte av svampar. Pyricularia ingår i familjen Magnaporthaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Pyricularia